Aliança o Alianças puede referirse a:
 Aliança (escuela de samba) —  escuela de Samba de Joaçaba, Santa Catarina
 Aliança (partido) — partido político derechista en Portugal

 Geografía
 Aliança (Pernambuco) —  municipio del estado de Pernambuco
 Aliança do Tocantins —  municipio del estado de Tocantins
 São João d'Aliança —  municipio del estado de Goiás

 Música
 Aliança (álbum de André Valadão)
 Aliança (álbum de Koinonya)
 Aliança (álbum de Voices)

 Miscelánea
 Aliança Futebol Clube